Michalko ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Michalko (* 1982), deutsche Malerin